7,62 мм — распространённый средний калибр стрелкового оружия, равный 3/10 дюйма или трём линиям (измеренный по полям, то есть по промежуткам между нарезами), и принятый во многих государствах. 

В США данный калибр называют  (0,30 дюйма; .30), в России, по традиции — трёхлинейным (первое официальное наименование винтовки Мосина — трёхлинейная винтовка образца 1891 года).

Из-за различий в принятой глубине нарезов в разных государствах различаются и настоящие калибры пуль:

 блока NATO — OTAN — 7,85 мм;
 Союза ССР (России)  — 7,91 мм.

Патроны

Пистолетные 
Пистолетные патроны:
 7,62×25 мм ТТ
 7,62×38 мм Наган

Промежуточные 
Промежуточные (автоматные) патроны:
 7,62×39 мм

Винтовочные 
Винтовочные патроны:
 7,62×53 мм R
 7,62×54 мм R
 7,62×63 мм
 7,62×67 мм

См. также 
 7.62 (игра) — компьютерная игра.
  — трёхдюймовое орудие
  — калибр стрелкового оружия

Примечания

Литература 
 
 Попенкер М., Милчев М. Вторая мировая: война оружейников. — : Яуза, Эксмо, 2009, ISBN 978-5-699-33094-2